Il singolare  del Lambertz Open by STAWAG 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Evgenij Korolëv era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Rajeev Ram ha battuto in finale 7–6(2), 6–7(5), 7–6(2) Dustin Brown.

Teste di serie

  Rajeev Ram (campione)
  Stefan Koubek (primo turno)
  Daniel Brands (semifinali)
  Blaž Kavčič (secondo turno)

 Steve Darcis (quarti di finale)
 Denis Gremelmayr (ritiro)
 Julian Reister (secondo turno)
 Dieter Kindlmann (secondo turno, retired)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Lambertz Open by STAWAG 2009